Уильям Крумбейн () (1902–1979) — известный американский геолог. В его честь названа медаль Международной ассоциации математической геологии () — IAMG. Эта медаль была основана на 25-м Международном геологическом конгрессе в Сиднее, в 1976 году. Уильям Крумбейн был одним из основателей IAMG.

Крумбейн родился в Бивер-Фолс, Пенсильвания, США, в январе 1902 года и умер 18 августа 1979 года.

Среди научных достижений — φ-шкала в гранулометрии.

Работы 
 W. C. Krumbein and Pettijohn F. J., "Manual of sedimentary petrography, New York, Appleton-Century, 1938
 Krumbein W. C., "Measurement and geological significance of shape and roundness of sedimentary particles." Journal of Sedimentary Research; August 1941; v. 11; no. 2; p. 64-72. 
 W. C. Krumbein and L. L. Sloss, "Stratigraphy and sedimentation", San Francisco, W. H. Freeman, 1963
 W. C. Krumbein and F. A. Graybill, "An introduction to statistical models in geology", New York, McGraw-Hill, 1965

Примечания

Источники 
 William Christian Krumbein Medal

Геологи США
Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Северо-Западного университета